Grünbart ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Grünbart (1903–1987), österreichischer Politiker (VdU/FPÖ)
 Michael Grünbart (* 1969), österreichischer Byzantinist